22-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 2 по 4 июля 2010 года в Трасоне (Испания).

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарка

Медальный зачёт 

|-
|1||align=left|||6||4||5||15
|-
|2||align=left|||6||4||2||12
|-
|3||align=left|||4||0||1||5
|-
|4||align=left|||3||2||3||8
|-
|5||align=left|||2||0||0||2
|-
|6||align=left|||1||4||2||7
|-
|7||align=left|||1||1||0||2
|-
|8||align=left|||1||0||1||2
|-
|9||align=left|||0||3||3||6
|-
|10||align=left|||0||2||0||2
|-
|11||align=left|||0||1||3||4
|-
|12||align=left|||0||1||1||2
|-
|13||align=left|||0||1||0||1
|-
|13||align=left|||0||1||0||1
|-
|15||align=left|||0||0||1||1
|-
|15||align=left|||0||0||1||1
|-
|15||align=left|||0||0||1||1
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2010 года

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты Европы в Испании
Июль 2010 года
Спорт в Испании в 2010 году
гребля на байдарках и каноэ